

Geografia 
McLennan, città dell'Alberta (Canada)
McLennan, contea del Texas (Stati Uniti)

Persone 
Connor McLennan, calciatore scozzese
Danny McLennan, calciatore scozzese
John Cunningham McLennan, fisico canadese

Altro 
Arcidiocesi di Grouard-McLennan